Batalla del Cabo de Santa María puede hacer referencia a una de estas dos:

 batalla del cabo de Santa María (1780); o
 batalla del cabo de Santa María (1804).